Балдуин I Иерусалимский (1058? — 1118) — первый король Иерусалима (1100—1118).
 Балдуин I Фландрский (1171—1205) — первый император Латинской империи (с 1204 года).
 См. также 
 Бодуэн I